Mesovelia är ett släkte av insekter. Mesovelia ingår i familjen vattenspringare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vattenspringare
Mesovelia